Rockingham County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Rockingham County, New Hampshire
 Rockingham County, North Carolina
 Rockingham County, Virginia